Tymošenko (o Timošenko) è un cognome ucraino.
In cirillico è scritto Тимошенко.
In contesto ucraino la traslitterazione scientifica è Tymošenko.
In contesto russo la traslitterazione scientifica è Timošenko.
In inglese è scritto Timoshenko o Tymoshenko.

Indica numerose personalità, tra le quali:
Julija Tymošenko, politica ucraina
Oleksandra Tymošenko, ex ginnasta sovietica
Stepan Tymošenko, ingegnere statunitense
Semën Konstantinovič Timošenko, militare sovietico